Waldenberg ist der Name bzw. ein ehemaliger Name von:
Waldenberg (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft in Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
Burg Waldenberg, Burgstall Klosterberg, bei Rottenberg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern 
Schloss Waldenberg Schloss Wallenburg, bei Miesbach, Oberbayern

Siehe auch:
 Waldberg
 Waldenberger
 Waldenburg
 Waltenberg